České příjmení Štědroň nese více různých osobností:

 Bohumír Štědroň (1905–1982), český klavírista, hudební vědec, publicista a pedagog, strýc Miloše a otec Jiřího
 Bohumír Štědroň (prognostik) (* 1948)
 Jiří Štědroň (* 1942), český herec, textař a zpěvák, syn Bohumíra, bratranec Miloše
 Miloš Štědroň (* 1942), český hudební skladatel, hudební vědec a pedagog, synovec Bohumíra a bratranec Jiřího
 Vladimír Štědroň (1900–1982), český právník, muzikant a hudební skladatel, bratr Bohumíra, strýc Miloše a Jiřího
 Eva Štědroňová

Česká příjmení